Víctor Cabrera – calciatore cileno
Víctor Cabrera – calciatore argentino